Rault ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Rault M. Afr. (* 1940), französischer Priester und seit 2004 Bischof der algerischen Diözese Laghouat
 Emmanuel Rault (1875–1939), französischer Glasmaler
 Geneviève Rault, französische Porzellankünstlerin
 Victor Rault (1858–1930), französischer Politiker